Alexandre Marie Guillemin (1817-1880) – pittore francese
 Bernard Guillemain (1923-2012) – storico francese
 Charles Jacob Guillemain (1705-1770) – commediografo francese
 Jean Guillemain (1996) – numismatico francese
 Juan Cruz Guillemaín (1992) – rugbista a 15 argentino
 Léo Guillemain (1992) – hockeista su ghiaccio francese
 Louis-Gabriel Guillemain (1705-1770) – compositore e violinista francese